Il doppio dell'U.S. Pro Indoor 1997 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Todd Woodbridge e Mark Woodforde erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Sébastien Lareau e Alex O'Brien hanno battuto in finale 6–3, 6–3 Ellis Ferreira e Patrick Galbraith.

Teste di serie
n/a
 Byron Black /  Grant Connell (primo turno)
 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (quarti di finale)
 Ellis Ferreira /  Patrick Galbraith (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

U.S. Pro Indoor 1997
ATP Tour 1997